Bogaers ist der Familienname folgender Personen:

 Julianus Egidius Bogaers (1926–1996), niederländischer Provinzialrömischer Archäologe
 Pieter Bogaers (1924–2008), niederländischer Politiker (KVP, PPR)